Ше́рил Макфе́рсон (; ) — канадская кёрлингистка.

В составе женской сборной Канады участник и бронзовый призёр . Чемпионка Канады  и . Призёр .

Играла в основном на позициях третьего и четвёртого.

Достижения 
 : бронза ().
 : золото ().
 : серебро (1998).
 : золото (1983).

 Команда «всех звёзд» () чемпионата Канады среди женщин: .

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Начала заниматься кёрлингом в возрасте 10 лет.

Примечания

Ссылки 
 Cheryl McPherson – Curling Canada Stats Archive

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Чемпионы Канады по кёрлингу